

Persone
 Carnesecchi – antica famiglia di Firenze
 Bernardo Carnesecchi (1398-1452) – politico, mercante e mecenate italiano
 Dante Carnesecchi (1892-1921) – anarchico italiano
 David Carnesecchi (1810 – ...) – patriota italiano
 Lorenzo Carnesecchi (1482 – ...) – condottiero italiano
 Marco Carnesecchi (n. 2000) – calciatore italiano
 Paolo Carnesecchi (... – 1427) – politico, mercante e mecenate italiano
 Pietro Carnesecchi (1508-1567) – umanista e politico italiano

Arte
 Madonna Boni-Carnesecchi – dipinto di Masolino
 Tabernacolo Carnesecchi – dipinto di Domenico Veneziano
 Trittico Carnesecchi – opera di Masolino e Masaccio

Altro
 Canto dei Carnesecchi – quadrivio di Firenze